St. Maria von den Engeln steht für:

 das Patrozinium zahlreicher Kirchen und Kapellen, siehe Maria-von-den-Engeln-Kirche
 das Patrozinium etlicher Klöster, siehe Maria-von-den-Engeln-Kloster

Siehe auch
 Santa Maria degli Angeli 
  Notre-Dame-des-Anges